Hansen kan syfta på:

 Hansen – ett efternamn samt personer med namnet
 Hansen (månkrater) – en nedslagskrater på månen
 Wilhelm Hansens Musikforlag

Geografi

Antarktis 

 Hansen (ö), 
 Hansen (udde),